aanhangig bij het Nederlandse parlement
aanhangig bij een Nederlandse rechtbank